Гран-при Великобритании 1981 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1981 года. Прошёл на трассе Сильверстоун, в Англии. Соревнования состоялись 18 июля 1981 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании